Szász István (1865–1934) mezőgazdász, szakíró
 Szász István (1878–1965) festőművész
 Szász István (1899–1973) gazdamérnök, szakíró
 Szász István (1910–1981) újságíró
Hasonló nevűek
Szász István Tas (1938) orvos, szakíró, közíró, szerkesztő
 Szász Károly István (1909–1979) festő, grafikus, restaurátor; Szász István festő fia és tanítványa